Индустриальная () — название станций скоростного трамвая.
 Индустриальная (станция скоростного трамвая, Киев) — станция Киевского скоростного трамвая.
 Индустриальная (станция скоростного трамвая, Кривой Рог) — станция Криворожского скоростного трамвая.